Berezniakí (Kurgan), localitat de la província de Kaluga, a Rússia
 Berezniakí (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Berezniakí (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia